Минёр — историческая военная профессия, предтеча сапёров.
 Минёры — насекомые, живущие внутри растений и проделывающие в них ходы.
 «Минёр» — болгарский футбольный клуб из города Перник.
 «Минёр» — стадион в городе Перник.
 «Минёр», 1892 — минный транспорт (минный заградитель) русского Военного ведомства и, позже, РККФ.

См. также 
 Злаковые моли-минёры
 Гвардейская бригада минёров